Les mots pendulus, pendula et pendulum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « qui pend, pendant ». Pendulum est aussi le nom pour « pendule,  » en latin et en anglais.

Sciences et techniques

Biologie 
 En taxonomie, les mots pendulus et pendula sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, voir les listes générées automatiquement : pendulus, pendula.

Médecine 
 En dermatologie, un molluscum pendulum est une tumeur cutanée, non cancéreuse.
 En orthodontie, un pendulum est un appareillage semi-amovible permettant de distaliser les molaires supérieures.

Physique 
 En mécanique, un wave pendulum est un dispositif composé de plusieurs pendules pesants ayant chacun une longueur de fil déterminée, qui permet d'observer des comportements réguliers, dont des vagues harmoniques.

Culture et société

Cinéma 

 Pendulum, un film de George Schaefer sorti en 1969 ;
 Pendulum, un film de James D. Deck sorti en 2001 ;
 Pendulum, un film de Jason Ashberg sorti en 2003 ; 
 Pendulum, un film de Peter Mervis sorti en 2005.

Littérature 
 Pendulum est un recueil de nouvelles d'A. E. van Vogt, publié en 1978.

Musique

Groupes 
 Pendulum est un groupe australien de drum and bass.
  est un groupe australien d'ambient house.

Chansons 

 , une chanson de Sarah Harmer présente sur l'album , sorti en 2004 ;
 , une chanson de  présente sur l'album , sorti en 2003 ;
 , une chanson de FKA Twigs présente sur l'album LP1, sorti en 2014.

Albums 

 Pendulum, un album du groupe  sorti en 1970 ;
 , un album de David Liebman sorti en 1980 ;
 , un album d'Eberhard Weber sorti en 1993 ;
 , un album de  sorti en  ;
 , un album de  sorti en .